Desa Maindu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Maindu (administrativ by i Indonesien, lat -7,01, long 111,93), Jawa Timur, 
 Desa Maindu (administrativ by i Indonesien, lat -7,15, long 112,23), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar